Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der österreichischen 2. Liga 2020/21.

Es sind alle Spieler gelistet, die im Zeitraum vom ersten Ligaspiels des jeweiligen Vereins bis zum Saisonfinale dem jeweiligen Profikader durchgehend oder zeitweise angehörten. Außerdem werden die Spieler aus den Nachwuchsmannschaften aufgeführt, die mindestens einmal auf der Bank saßen und somit im Spieltagskader standen. Die Teams sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Legende 
 Trainer: Alle Cheftrainer, die das Team während der Saison betreuten. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Trainer das Traineramt innehatte, sofern dies nicht über die gesamte Saison der Fall war. Interimstrainer sind nur berücksichtigt, sofern sie ein Spiel absolvierten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Trainern angegeben,
 Kapitän: Alle Kapitäne, die während der Saison die Mannschaft mindestens ein Mal dieses Amt innehatten. Die Nationalität ist nur bei ausländischen Kapitänen angegeben. Die Klammer gibt die Spieltage an, an denen der Spieler als Kapitän fungierte,
 Nr.: Rückennummer des Spielers,
 Nat.: Nationalität des Spielers. Bei mehrfacher Staatsangehörigkeit das Land, für das der Spieler Länderspiele absolviert hat. Spieler ohne Angabe sind österreichische bzw. Doppelstaatsbürger, die für österreichische Auswahlmannschaften spielen,
 Name: Vor- und Zuname bzw. der Künstlername des Spielers. Der hochgestellte Zeitraum gibt die Spieltage an, in denen der Spieler dem jeweiligen Kader angehörte, sofern dies nicht über die gesamte Spielzeit der Fall war. Zum Beispiel 1–13 für einen Spieler, der einem Kader bis zur Winterpause angehörte bzw. ab 14 für einen Spieler, der einem Kader ab der Winterpause angehörte. Bei ab stieß der Spieler während der laufenden Saison zu einem Verein und gehörte diesem bis Saisonende an,
 Position: Angabe der Position des Spielers,
 Spiele: Spiele für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 Tore: Tore für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 Vorlagen: Vorlagen für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 : Gelbe Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 : Gelb-Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 : Rote Karten für den jeweiligen Verein in der Saison 2020/21,
 Fettgedruckte Werte sind Rekordwerte der Saison.

Kader

SK Austria Klagenfurt 
Trainer: Robert Micheu (1–13), Peter Pacult (ab 14)
Kapitän: Markus Rusek (1–5, 9–14, 16–18, 20–21, 26–30),  (6, 8, 13, 19, 22–25), Florian Jaritz (7)

FC Liefering 
Trainer:  (1–13),  (ab 14)
Kapitän: Daniel Antosch (1–8, 10–13), David Affengruber (9, 15, 18–19, 21–22, 24, 27–30), Nicolas Seiwald (14), Alexander Prass (16–17, 20, 23, 25–26)

Young Violets Austria Wien 
Trainer: Harald Suchard
Kapitän:  (1–5, 9–17, 20–23, 25–30), Lukas Prokop (6, 8, 24), Niels Hahn (7, 18–19)

SKU Amstetten 
Trainer: Joachim Standfest
Kapitän: Marco Stark (1, 6, 20, 22–23), Matthias Wurm (2–5, 7–19, 21, 24–27, 29–30), David Peham (28)

FC Wacker Innsbruck 
Trainer: 
Kapitän: Lukas Hupfauf (1–2, 4–11, 14–16, 18–20, 22–30), Florian Jamnig (3, 12–13, 21), Marco Knaller (17)

SK Vorwärts Steyr 
Trainer: Wilhelm Wahlmüller (1–5), Andreas Milot (ab 6)
Kapitän: Thomas Himmelfreundpointner (1–16, 18–19, 25–26, 28–29), Michael Halbartschlager (17, 20),  (21–23, 27, 30), Bernhard Staudinger (24)

SV Lafnitz 
Trainer: Philipp Semlic
Kapitän: Andreas Zingl (1–28, 30), Mario Kröpfl (29)

FC Juniors OÖ 
Trainer: Gerald Scheiblehner (1–13), Andreas Wieland (ab 14)
Kapitän: Sebastian Wimmer (1–2, 4–14, 16–18, 20–22), Moritz Würdinger (3), Benjamin Wallquist (15, 19, 23, 25–26, 28–30),  (24, 27)

FC Blau-Weiß Linz 
Trainer: Ronald Brunmayr
Kapitän: Bernhard Janeczek (1–3, 8, 10–11, 25), Lukas Tursch (4–7, 9, 12–13), Fabian Schubert (14–24, 26, 28–30), Michael Brandner (27)

SC Austria Lustenau 
Trainer:  (1–26), Michael Kopf &  (ab 27)
Kapitän: Domenik Schierl (1, 3–4, 7, 10, 13–14, 27–29), Christoph Freitag (2, 5–6, 8–9, 11–12, 15–19, 21, 23, 26), Pius Grabher (20, 22, 24–25, 30)

FC Dornbirn 1913 
Trainer: Markus Mader
Kapitän: Franco Joppi (1–12, 15–21, 23–30), Lukas Fridrikas (13), Florian Prirsch (14, 22)

SV Horn 
Trainer:  (1–2),  (3–4),  (5), Alexander Schriebl (ab 6)
Kapitän: Florian Sittsam (1–18, 20–30), Jürgen Bauer (19)

Floridsdorfer AC 
Trainer: Miron Muslic (1–13), Roman Ellensohn (14–23),  &  (ab 24)
Kapitän: Mirnes Becirovic (1–2, 5, 8, 11–15, 17, 20–23, 27), Marco Sahanek (3–4, 6, 9, 16, 18–19, 24, 26, 28), Marco Krainz (7, 10, 25), Christian Bubalović (29), Martin Rasner (30)

Grazer AK 
Trainer: Gernot Plassnegger
Kapitän: Marco Perchtold (1–5, 8–9, 14–15, 18–27, 29), Dominik Hackinger (6–7, 12–13, 16–17, 28, 30), Gerald Nutz (10–11)

Kapfenberger SV 
Trainer: 
Kapitän:  (1–11, 13), Michael Lang (12, 14–15, 17–27, 29–30), Mario Grgić (16),  (28)

SK Rapid Wien II 
Trainer:  & Franz Maresch
Kapitän: Lukas Sulzbacher (1, 3–5, 8–9, 26, 29),  (2), Paul Gobara (6–7, 10–13), Oliver Strunz (14–25, 27–28, 30)

Anmerkungen 

2020/21
Zweite Liga 2020/21
Zweite Liga 2020/21
Kaderliste